Georges Plantagenêt peut se référer à :
 Georges Plantagenêt (1449-1478),  duc de Clarence, noble anglais ;
 Georges Plantagenêt (1477-1479),  duc de Bedford, fils du roi Édouard IV d'Angleterre.